HMS Victorious () — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Victorious (1785) — 74-гарматний лінійний корабель 3-го рангу типу «Каллоден». На службі з 1785 до 1803 року.
 HMS Victorious (1808) — 74-гарматний лінійний корабель 3-го рангу типу «Свіфтшур». Брав активну участь у битвах наполеонівських та англо-американської війн. На службі з 1808 до 1862 року.
 HMS Victorious (1895) — додредноут типу «Маджестік» часів Першої світової війни. На службі з 1896 по 1920 роки.
 HMS Victorious (R38) — авіаносець типу «Іластріас» Королівського військово-морського флоту Великої Британії за часів Другої світової війни. На службі з 1941 по 1969 роки. Розібраний на металобрухт у 1969.
 HMS Victorious (S29) — атомний ракетний підводний човен типу «Венгард», озброєний ядерними ракетами «Trident». На службі з 1985 року.

Див. також 
 HMS Hermes
 HMS Formidable
 HMS Furious
 HMS Ark Royal
 HMS Invincible

Кораблі ВМС Великої Британії